Spojení písmene E a číslice 85 může mít různé významy:

 Evropská silnice E85
 BMW Z4 (E85)
 Ethanol 85